Isla Magdalena heißen: 
Isla Magdalena (Mexiko), mexikanische Insel im Pazifik westlich von Ciudad Constitución
Isla Magdalena (Aysén), chilenische Insel in der Region Aysén, Teil vom Nationalpark Isla Magdalena
Isla Magdalena (Magallanes), chilenische Insel nördlich von Punta Arenas in der Region Magallanes, Teil des Monumento natural Los Pingüinos

Siehe auch:
 Isla María Magdalena, zweitgrößte Insel der mexikanischen Islas Marías